Ви́ктор Овчаре́нко: